У этого слова могут быть различные значения в профессиональных жаргонах:

 Газóвка — гонка двигателя для проверки работоспособности силовых установок летательного аппарата и связанных систем и оборудования.
 Газóвка — автомобиль газодымозащитной службы пожарной охраны.
 Газóвка (или «газшприц») — пожарный автомобиль, оборудованный цистерной со сжатым воздухом, использующимся для подачи воды под давлением.